Ганс (Ханс) Кох:
 Кох, Ганс (антифашист) (1893—1945) — один из участников заговора 20 июля.
 Кох, Ганс (нацист) (1894—1959) — офицер Украинской галицкой армии, позднее абвера, связной Министерства оккупированных территорий
 Кох, Ганс Райнхард (1929—2018) — немецкий римско-католический прелат, вспомогательный епископ епархии Эрфурта